FYS est un sigle qui peut désigner :
 Four Year Strong, un groupe de hardcore mélodique américain ;
 , un orchestre de jeunes basé à Fukushima au Japon.

 , une photographe retoucheur Camerounais.